Posadas steht für:

 Posadas, Stadt in Argentinien
 Posadas (Spanien), Stadt in Spanien
 Posadas (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Las posadas, neuntägige Festzeit

Posadas ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Posadas (1874–1918), argentinischer Tangokomponist, Geiger, Pianist und Gitarrist
 Carmen Posadas (* 1953), spanisch-uruguayische Autorin
 Gervasio Antonio de Posadas Dávila, argentinischer Politiker, Präsident 1814 bis 1815
 José Guadalupe Posada (1854–1913), mexikanischer Kupferstecher
 Juan Posadas (eigentlich Homero Cristali; 1912–1981), argentinischer Trotzkist
 Juan Jesús Posadas Ocampo (1926–1993), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Guadalajara
 Manuel Posadas (1860–1916), argentinischer Geiger und Musikpädagoge